Классификация мотоциклов (от лат. classis — разряд и facere — делать) — способ распределения мотоциклов по классам, типам, видам, группам, разрядам, при котором в одну группу попадают объекты, обладающие общим признаком.

Классификация мотоциклов, как и всякая классификация, является результатом некоторого огрубления действительных граней между видами в силу их условности и относительности. Обычно в качестве основания деления в классификации выбирают требование, существенные для данных предметов. Можно проследить, как исторически изменялись основания классификаций с техническим развитием самих мотоциклов.

Виды классификаций 
Существует несколько основных видов классификаций мотоциклов:
 Классификация-систематизация по формальному признаку.
 Классификация по единому техническому принципу.
 Классификация по элементам компоновки.
 Классификация по назначению.
 Классификация по стандартам.
 Классификация по типам мотоциклов.
Внутри классов разделение может быть продолжено по другим основаниям.

Классификация-систематизация мотоциклов 
Первая классификация возникла с появлением первых мотоциклетных гонок и определяла простейший технический регламент соревнований до 1900 г. Она была предложена Автомобильным клубом Франции (Automobile Club de France) в 1899 г. Мотоциклами считались все самодвижущиеся экипажи весом до 200 кг. Вследствие этого в класс мотоциклов попадали также трициклы и четырёхколесные машины (квадрициклы), приближавшиеся по типу конструкции к легким автомобилям. Такие технические данные мотоциклов как вес, мощность и размеры двигателя, — не учитывались.
 
Существовало три основных класса мотоциклов:
 мотоциклы с числом мест более одного;
 мотоциклы одноместные;
 мотоциклы без цепной передачи.

Первые два класса в основном охватывали трициклы, которые нередко строились двухместными и имели шестеренные или цепные передачи, а третий класс — двухколесные мотоциклы, обычно имевшие ременную передачу.

Основание для классификации является формальным, а сам мотоцикл ещё даже не рассматривается как одноколейная машина.

Классификация мотоциклов по единому техническому принципу

Классификация по массе
Была разработана также Автомобильным клубом Франции (Automobile Club de France) в 1902 г. В основу классификации был положен вес мотоцикла. Ограничение массы должно было способствовать рациональному использованию предоставленного конструктору материала и поощрять применение легких сплавов.

Существовало два класса:
 мотоциклы (Motorcycles) массой до 250 кг;
 мотоциклеты (Motocyclettes) массой до 50 кг.

Слово «мотоциклет» на французском языке является уменьшительным от слова «мотоцикл», и использовано для обозначения конструкции малой массы. В русском языке эта разница обычно не отражается, «мотоциклетный» — остается принадлежностью к «мотоциклу», а не к «мотоциклету».

Весовые пределы объясняются конструктивными особенностями мотоциклов того времени. Большой вес первого класса отражал вес трехколесных машин (трициклов), малый вес второго класса — относился к двухколесным мотоциклам.
 
Весовая классификация применялась в течение ряда лет преимущественно в шоссейных гонках на мотоциклах.

Отрицательные стороны классификации по весу для развития мотоциклостроения — облегчение ходовых частей, рамы и других деталей, приводящее к снижению запасов прочности, наряду с тем, чтобы большую часть материала использовать для установки более мощного двигателя. На легких мотоциклах массой 50 кг могли быть установлены двигатели с рабочим объёмом до 1500 см³. Такая диспропорция между двигателем и остальными деталями приводила к тому, что мотоциклы гоночного типа были ненадежными и недостаточно износоустойчивыми.

Классификация по весу применялась, например, и в СССР, уже не только для спортивных, а для всех типов мотоциклов. В зависимости от веса мотоциклы разделяли на:
 сверхлегкие — от 60 до 80 кг;
 легкие — от 120 до 140 кг;
 средние — от 150 до 170 кг;
 тяжелые — от 180 кг и выше.

Классификация по нормам расхода топлива 
Способ классификации по нормам расхода топлива появился на гонках Турист Трофи в 1907—1908 гг. и содействовал на тот момент улучшению таких эксплуатационных качеств как стремление к высоким скоростям, увеличение топливной экономичности, снижение массы, улучшение внешней формы мотоцикла, улучшение устойчивости и управляемости. Однако, контроль расхода топлива во время гонок был связан с техническими затруднениями, поэтому не получил распространения.

Классов было всего два:
 старшая категория (Senior) — для двухцилиндровых мотоциклов, расход бензина не должен превышать 3,8 л на 100 км (3,5 л в 1908 г.);
 младшая категория (Junior) — для одноцилиндровых мотоциклов, расход бензина не должен превышать 3,1 л на 100 км (2,8 л в 1908 г.);

Классификация по величине рабочего объема двигателя 
Классификация впервые появилась на трековых гонках в 1903—1904 гг. и включала также всего два класса:
 класс «четверть литра» (250 см3)
 класс «треть литра» (333 см3)

С 1912 г. ФИКМ установила для категории мотоциклов-одиночек классы 175, 250, 350, 500, 750 и 1000 см3. В начале 20-х годов эта категория была дополнена классами 75 и 100 см3. В 30-х годах появился класс 125 см3, в 1949 г. — класс 50 см3, в 1965 г. — класс 1300 см3.

Для категории мотоциклов с колясками с 1912 г. были установлены классы 350, 500, 750 и 1000 см3. В 20-х годах класс 500 см3 был заменен классом 600 см3, а в 1949 г. эта категория была преобразована в категорию трехколесных машин, объединяющую мотоциклы с колясками, мотоциклы с третьим опорным колесом и трехколесные автомобили. В ней были предусмотрены классы 350, 500, 750 и 1200 см3, к которым в 1955 г. добавили ещё класс 250 см3. В 1965 г. вместо класса 1200 см3 были введены классы 1000 и 1300 см3.

Первоначально смысл этой классификации состоял в том, чтобы поощрять наиболее полное использование заданного количества горючей смеси, то есть стимулировать развитие литровой мощности. Привело это к тому, что в первое время увеличение литровой мощности шло главным образом за счет увеличения степени сжатия и улучшения работы органов газораспределения, что сопровождалось улучшением топливной экономичности двигателей. Однако, в конце 30-х годов применение нагнетателей для подачи горючей смеси в цилиндры значительно увеличило литровую мощность, но удельные расходы топлива возросли, что снизило экономические качества мотоциклов.

С 1946 г. ФИМ запретила применение нагнетателей на мотоциклах, предназначенных для шоссейно-кольцевых гонок, что способствовало появлению высококачественных гоночных двигателей, но не исключило тенденцию к переходу на все более сложные и дорогие многоцилиндровые конструкции.

Классификация гоночных мотоциклов по рабочему объёму двигателя, несмотря на все её недостатки, до сих пор применяется во всех скоростных соревнованиях.

Классификация по ограничению каких-либо технических параметров 
Такие классификации не существовали в «чистом виде», ограничение технического параметра добавлялось к классификации по рабочему объёму двигателя. Например, это могло быть ограничением суммарной площади поршней двигателя, ограничением по массе, ограничением количества цилиндров, ограничением числа передач, ограничение шума выхлопа двигателя, минимальным количеством поступивших в продажу серийных мотоциклов модели.

Классификация мотоциклов по элементам компоновки 
Компоновка — общая схема расположения основных агрегатов мотоцикла. Наиболее известны следующие разновидности:

Классификация по типу двигателя 
 Поршневые двигатели (двухтактные или четырёхтактные; различающиеся по числу и расположению цилиндров).
 Роторно-поршневые двигатели.

Классификация по типу главной передачи 
 С цепной передачей.
 С карданным валом.
 С ременной передачей.
 С шестернями.

Классификация по типу привода 
 Переднеприводные
 Заднеприводные
 Полноприводные

Классификация по способу управления 
 Неавтоматическая коробка передач — используется на подавляющем большинстве мотоциклов.
 Автоматическая коробка передач — некоторые спортивные мотоциклы, например, Husqvarna 500 AE (Automatic Enduro).

Классификация по количеству колес 
 моноциклы;
 бициклы;
 трициклы;
 квадроциклы.

Классификация мотоциклов по назначению

Принятая в СССР классификация отечественных мотоциклов 
 Дорожные — предназначенные для передвижения людей и перевозки грузов. Например, к ним относятся мотоциклы следующих марок: М1А, К-125, К-55, К-175, ИЖ-350, ИЖ-49, ИЖ-56, М-72.
 Специального назначения — дорожные мотоциклы, предназначенные для перевозки однородных грузов или товаров, для несения службы связи, медицинской или противопожарной службы и т. п.
 Спортивные — созданные обычно на базе дорожных мотоциклов и предназначенные для участия в различных спортивных мероприятиях, а именно: в мотоциклетных кроссах, многодневных гонках, кольцевых и шоссейных гонках и др. Например, к ним относятся следующие марки: М1Е, К-125 С-2, М-72К, М-75М, М-76, М-77, ИЖ-50, ИЖ-50 М, ИЖ-51, ИЖ-54.
 Гоночные — изготовленные или специально подготовленные для участия в скоростных гонках (линейных и кольцевых шоссейных соревнований), их нельзя использовать в других видах соревнований или в качестве дорожных. Различают гоночные мотоциклы без наддува — например, ИЖ-54-С2, С-154, С-254, С-354, и с наддувом (их также называют рекордно-гоночными) — например, С1Б, С2Б, С3Б, «Комета-2», ГК-1, М-35-К.

Классификация, принятая у японских производителей 
В настоящее время свой модельный ряд японские производители обычно разделяют всего на три общих типа.
 Дорожные — для широкого пользования на дорогах.
 Спортивные — только для соревнований.
 Двойного назначения — промежуточная группа для дорог и бездорожья.

Классификация мотоциклов по стандартам 
Стандарты обычно содержат требования к терминологии, некоторые стандарты могут иметь статус обязательных к применению на время перехода к системе технических регламентов. Для примера приводятся классификации по стандартам, принятые в России.

Классификация по ПДД 
Правила дорожного движения включают в себя технические требования, предъявляемые к транспортным средствам. По ПДД (Правилам Дорожного Движения) в России, например, к мотоциклам приравниваются трех- и четырёхколесные транспортные средства, имеющие массу в снаряженном состоянии не более 400 кг.

Классификация по ГОСТу 
Отдельный вид классификации, связанный с государственными стандартами. Согласно ГОСТу Р 52051-2003 «Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения», мотоциклы и подобные им механические транспортные средства, имеющие менее четырёх колес, а также квадрициклы относятся к категории L, внутри которой существует семь разновидностей:
 двухколесный мопед;
 трехколесный мопед;
 мотоцикл;
 мотоцикл с коляской;
 трицикл;
 легкий квадрицикл;
 квадрицикл.

Классификация по спортивному кодексу 
В России спортивный кодекс представляет собой свод общих правил, установленных Мотоциклетной федерацией России (МФР), регламентирующей все спортивные соревнования, проводимые в стране под её юрисдикцией. Классификация основана на правилах, принятых Международной Мотоциклетной Федерацией (ФИМ). Классификация условно делит мотоциклы на три категории по типу привода (п.01.17). Мотоциклы каждой категории и группы делятся на классы в зависимости от максимального рабочего объёма двигателя (п.01.18).

Категория 1 — мотоциклы с приводом на одно колесо. Они делятся на:
 группа А1 — одноколейные двухколесные мотоциклы (мотоциклы-одиночки);
 группа А2 — мотороллеры — мотоциклы специфической конструкции, предназначенные для езды по дорогам с повышенной комфортабельностью;
 группа A3 — мотоциклы с одноцилиндровым двигателем объёмом до 50 см³ и автоматической трансмиссией;
 группа B1 — мотоциклы с коляской, то есть одноколейный мотоцикл-одиночка с прикрепленной к нему коляской с одним колесом, образующим вторую колею. Коляска или платформа предназначена для спортсмена (колясочника), который принимает в ней различные положения сидя, лежа, стоя, свесившись и т. д. в зависимости от дисциплины соревнований.
 группа В2 — то же, что В1, но не постоянно прикрепленной (несъемной) к мотоциклу коляской, оставляющей две или три колеи;
 группа ВЗ — трехколесные экипажи, изготовленные как одно целое и образующие три колеи, с местом для водителя и колясочника.
 
Мотоциклы групп А1, В1 и В2 подразделяются на типы: дорожные, спортивные, гоночные и рекордные.
 Дорожными называются мотоциклы, выпускаемые заводами для езды по обычным дорогам, и продаваемые через торговую сеть. Перечень возможных изменений, вносимых в конструкцию дорожных мотоциклов, допускаемых к соревнованиям, оговаривается в Положении.
 Спортивными называются мотоциклы, построенные для спортивных целей, в том числе самими спортсменами, на базе дорожных и отвечающие предъявляемым к ним техническим требованиям по дисциплинам.
 Гоночными называются мотоциклы, специально построенные для определенного вида соревнований.
 Рекордными — называются мотоциклы специальной конструкции, изготовленные в единичных экземплярах и рассчитанные на достижение наивысших скоростей в особых, наиболее благоприятных дорожных условиях.
 
Мотоциклы групп А2 и A3 могут быть только дорожного типа.
 
Категория 2 — специальные мотоциклы с приводом на одно или несколько колес, не подпадающие под категорию 1;

Мотоциклы категории 2 делятся на следующие группы:
 группа С — специальные двухколесные мотоциклы,
 группа D — специальные трехколесные мотоциклы,
 группа Е — снегоходы,
 группа F — спринтеры и драгстеры,
 группа G и H — квадроциклы.
 
Категория 3 — мотоциклы с электрическим приводом.

Классификация мотоциклов по типам

Классификации на официальных сайтах дилеров 
Для американского и европейского рынка модельный ряд японских мотоциклов представлен в более развернутом виде, нежели для японского. Помимо общего разделения (на дорожные, спортивные и двойного назначения) мотоциклы делятся на типы в зависимости от компоновки и стиля.

Классификация, предложенная издательством «За рулем» 
Впервые классификация была опубликована в 1995 году, а затем с некоторыми дополнениями периодически приводилась в последующих выпусках каталога «Мир мотоциклов» с оговоркой, что как и любая классификация, она не может претендовать на полноту, так как любой мотоцикл способен переместиться из одной категории в другую за счет установки различных аксессуаров, смены шин и других изменений. Основанием для классификации авторы указывают назначение и компоновку и включают в неё не только мотоциклы, но и мопеды и мотороллеры. Также при выделении типов отдельно рассматривается такой параметр как стиль мотоцикла.

 Минибайки:
 простые конструкции мопедного происхождения,
 более сложные конструкции мотоциклетного происхождения,
 складные.

 Стандартные или «классические» мотоциклы — мотоциклы в базовом исполнении, сохраняющие классическую простоту стиля. Специфическая группа — неоклассики, стилизованные в духе прошлых лет, включает в себя:
 ретро-мотоциклы, воспроизводящие стиль 50-70-х годов;
 стрит-байки, наследники кафе-рейсеров 60-х годов;
 скрэмблеры.

 Мотоциклы, выполненные в американском стиле:
 кастомы;
 чопперы;
 круизеры;
 дрегстеры;
 дрессеры;

 Спортбайки — как правило, самые мощные и скоростные мотоциклы, за исключением специальных гоночных моделей:
 типичные спортбайки;
 спорт-туристы;
 нейкеды.

 Туристские мотоциклы — наиболее комфортабельные для дальних поездок по хорошим дорогам. Этот тип иногда объединяют со спорт-туристами и дрессерами.
 Мотоциклы двойного назначения — предназначены для движения как по асфальтовым дорогам, так и по бездорожью, компоновка выполнена в стиле «эндуро» (специально оговаривается, что термин «эндуро» без оговорок применяется только для машин чисто спортивного назначения). По дорожным качествам мотоциклы двойного назначения делят на:
 «жесткие» — они наиболее приближены к спортивной технике, чем остальные мотоциклы двойного назначения, но в отличие от мотоциклов для эндуро имеют более комфортное сиденье и пассажирские подножки;
 «мягкие» — предназначенные, скорее, для дорог, но не исключающие передвижение по пересеченной местности;
 «туристские» — оснащенные двигателями большого рабочего объема, с более комфортабельной посадкой и более тяжелые, что затрудняет передвижение по пересеченной местности;
 «городские» — обутые в чисто шоссейные шины, вследствие этого непригодные для бездорожья.

 Мотоциклы специального назначения — оснащенные специальным оборудованием:
 армейские;
 полицейские;
 пожарные;
 для скорой помощи и др.
 Сюда же относят мотоциклы повышенной проходимости.

 Спортивные мотоциклы — мотоциклы для соревнований в различных мотодисциплинах. Делятся на:
 гоночные (для шоссейно-кольцевых гонок),
 кроссовые,
 эндуро — см. «Мотоциклы для эндуро»,
 триальные,
 для ралли-рейдов,
 для мотобола,
 мотарды (для соревнований супермото),
 для спидвея,
 и т. д. для других дисциплин.
Сюда же принято включать и детские спортивные мотоциклы - предназначенные для получения первых навыков внедорожной езды.

 Мотоциклы с колясками.
 Мотовездеходы (ATV).
 Грузовой мототранспорт.

Примечания

Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Классификация транспорта